В США насчитывается 2 округа с названием Клиберн ():
 округ Клиберн — в штате Алабама.
 округ Клиберн — в штате Арканзас.